Mark Ormerod est un nom pouvant désigner:

 (né en 1957), administrateur de justice britannique
 (né en 1976), joueur anglais de football

Voir aussi

Ormrod, Mark